Frans Steven Karel Jacob van Randwijck (1838-1913), secretaris-generaal Departement van Financiën
 Frans Steven Karel Jacob van Randwijck (1904-1984), Nederlands burgemeester; kleinzoon van gelijknamige secretaris-generaal